Apium filiforme är en flockblommig växtart som först beskrevs av Achille Richard, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Dalton Hooker. Apium filiforme ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
filiforme